Марутаев — фамилия; имеет женскую форму Марутаева.
 Марутаев, Михаил Александрович (1925—2010) — советский композитор, учёный, член Союза композиторов Москвы, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Шафрова-Марутаева, Марина Александровна (1908—1942) — русская деятельница движения Сопротивления в Бельгии, за свою храбрость получила прозвище «бельгийская Жанна д’Арк».